Giovanna Borradori (née en 1963), philosophe italienne ;
 Marco Borradori (1959-2021), personnalité politique suisse ;
 Pietro Borradori (né en 1965), compositeur et entrepreneur italien.